Driestrepige palmeekhoorn
 Indische palmeekhoorn
 Vierstrepige palmeekhoorn
 Vijfstrepige palmeekhoorn